Первое десятилетие ХХ века вошло в историю как время становления военной авиации в целом ряде стран. Среди государств, стремившихся обзавестись собственными военно-воздушными силами, была и Османская империя. Согласно историческим источникам, первая попытка воздушного полета в Османской империи относится к XVII веку. Уже в то время человек все чаще мечтал о том, как подняться в небо.

История 

Турецкий ученый Хезарфен Ахмед Челеби (1609-1640), живший в Стамбуле, в 1632 году соорудил летательный аппарат из нескольких крыльев, которые должны были крепиться к телу. Согласно знаменитому османскому историку и путешественнику Эвлии Челеби, Хезафрен Ахмед надел этот аппарат, прыгнул с вершины Галатской башни в Стамбуле и перелетел через пролив Босфор. Он приземлился на площади Доганджылар, преодолев на своих крыльях, таким образом, около трех километров. Секрет опыта Хезафрена заключался в том, что высота башни, расположенной, к тому же, на высоком холме, позволила ему перелететь через пролив. В те давние времена судьба Хезафрена оказалась печальной. Султан Мурад IV сначала наградил отважного молодого человека золотом, но затем, под влиянием советников из числа духовенства, опасавшихся присутствия такого вольнодумца в столице, распорядился сослать Хезафрена в Алжир, где тот и умер в 1640 году в возрасте тридцати лет.

У Хезафрена Ахмеда Челеби был брат Лагари Хасан Челеби — также изобретатель и испытатель. В 1633 году он соорудил конусовидную ракету, длиной в 7 локтей (примерно 3,6 метра), которую прикрепил к себе. С помощью пушки ракета была запущена в воздух и пролетела 300 метров вместе с Лагари. Испытатель приземлился на воду благодаря прикрепленным самодельным крыльям. Ему удалось пробыть в воздухе около 20 секунд. Как и Хезафрена, султан наградил Лагари золотом и зачислил в состав армии, но затем сменил милость на недовольство и сослал отважного парня в Крымское ханство, где следы его теряются.

Несмотря на то, что к началу ХХ века Османская империя потеряла значительную часть своих владений в Северной Африке и на Балканах, она оставалась сильнейшим государством Ближнего Востока и по-прежнему претендовала на активную роль в средиземноморской, ближневосточной и восточноевропейской политике. Власти Османской империи пристально следили за развитием военного дела в Европе и стремились максимально модернизировать собственные вооруженные силы. Развитие авиации также не могло остаться без их внимания.

2 декабря 1909 г. знаменитые летчики Луи Блерио и Пьер де Катерс провели первый демонстрационный полет в Османской империи. Увиденное впечатлило членов султанского правительства, которые приняли решение приступить к созданию османской военной авиации. Была начата разработка военно-авиационной программы, для чего в конце 1910 года в Европу направили несколько молодых людей для прохождения летной подготовки. Однако вскоре курсанты были вынуждены вернуться домой — несмотря на желание султанского правительства оснастить османскую армию собственной авиацией, недостаточное финансирование не позволило молодым туркам учиться в Европе. Весной 1911 г. недоучившиеся курсанты вернулись в Османскую империю.

Но, несмотря на первую неудачу, османское военное министерство не теряло надежды на создание в стране собственной авиации. Горячим сторонником формирования национальных военно-воздушных сил был военный министр Османской империи генерал Махмуд Шевкет-паша (1856-1913). Уроженец Багдада, он имел чеченское происхождение. Его предки, выходцы из восточной части Чечни, перебрались сначала в Тифлис, а затем уехали в Ирак, входивший в то время в состав Османской империи, где находились на военной службе. Махмуд Шевкет-паша был человеком неглупым и образованным — он в 1882 г. окончил Стамбульскую военную академию, затем продолжил военное образование во Франции, входил в состав комиссии по закупкам вооружения в Германии. В 1899 году он получил звание бригадного генерала, а в 1905 г. стал губернатором Косово. В 1908 г. командовал 3-й армией, дислоцировавшейся в Фессалонике, а в 1910 году был назначен военным министром Османской империи, одновременно оставаясь генеральным инспектором 1-й, 2-й и 3-й османских армий.

На посту министра Шевкет-паша продолжал курс на модернизацию вооруженных сил страны, в том числе активно поддерживал национальную военную авиационную программу. Было решено повторить отправку курсантов в Европу. В войсковые части были разосланы приглашения всем желающим офицерам принять участие в конкурсе. В Европу должны были направить двух офицеров — владеющих французским языком, имеющих хорошие знания и относительно легкий вес. По результатам экзамена 28 июня 1911 г. были выбраны лучшие — капитан кавалерии Мехмет Феса и инженер-лейтенант Юсуф Кенан. Капитана Мехмета Фесу отправили учиться во Францию, а лейтенант Юсуф Кенан должен был выучиться на пилота в Германии. Но поскольку германская авиационная школа запросила слишком высокую плату за обучение, командование решило направить обоих офицеров во Францию. В июле 1911 г. они приступили к занятиям в знаменитой школе Луи Блерио в Этампе, в окрестностях Парижа.

В конце 1911 г. министр Шевкет-паша распорядился создать в структуре Генерального штаба османской армии отдел развития военной авиации, который вскоре включили в состав Инспекции технических частей и укрепленных районов. Начальником отдела был назначен подполковник Сюрейя Илмен (1874-1955), служивший прежде во втором отделе Генерального штаба. В состав отдела вошли начальник научного отдела подполковник инженерных войск Рефик, майор инженерных войск Мехмет Али и майор Зеки. Разумеется, и подполковник Сюрейя (на фото), и подчиненные ему офицеры практически ничего не знали об авиации и авиационной службе, поэтому им приходилось начинать свою деятельность с повышения собственных знаний. С этой целью турецкий Генштаб поручил военным атташе Турции в Париже, Берлине и Вене прислать литературу по теме военной авиации. После ознакомления с литературой подполковник Сюрейя пришел к выводу о необходимости организации в Османской империи собственной военной авиационной школы, в которой могли бы проходить обучение не два офицера, как в дорогостоящей европейской школе, а куда большее количество курсантов. Однако, идея создания собственной авиационной школы требовала значительных финансовых затрат, в первую очередь — на закупку самолетов и аэростатов, строительство ангаров, полигона. Авиационную школу планировали открыть в Стамбуле. По замыслам военного командования, в школе должны были проходить подготовку 50-60 офицеров, кроме того Стамбул не собирался отказываться и от практики обучения офицеров за границей.

Весной 1912 г. началось строительство двух палаточных ангаров для авиационной школы в деревне Ешилькёй. Тем временем, 21 февраля 1912 г. капитан Мехмет Феса (на фото) и лейтенант Юсуф Кенан завершили курс обучения в авиашколе Блерио и вернулись на родину. 15 марта 1912 года в Стамбул были доставлены два приобретенных в Европе самолета Deperdussin — один двухместный самолет и один одноместный самолет, который планировалось использовать в учебных целях. Пилотами самолетов были назначены капитан Мехмет Феса и лейтенант Юсуф Кенан, прошедшие обучение во французской авиационной школе. 27 апреля 1912 г. они совершили полет над Стамбулом, продемонстрировав командованию полученные ими во Франции навыки по управлению самолетами.

В мае 1912 г. для обучения авиационному делу во Францию были направлены еще 8 офицеров османской армии. Это были капитан пехоты Джелял, капитан пехоты Рефик, капитан пехоты Фейзи, капитан артиллерии Салим, лейтенант Нури, лейтенант Митат, лейтенант-инженер Салим и лейтенант кавалерии Шюкрю.

Помимо подготовки авиаторов, отвечавший за создание турецкой военной авиации подполковник Сюрейя подчеркивал и необходимость начала создания авиационных подразделений в составе армии. По мнению подполковника, сначала было необходимо сформировать авиационные роты центрального подчинения, а затем формировать новые авиационные роты из расчета — одна авиационная рота на один армейский корпус. Для более легкого восприятия структуры авиации офицерами османской армии Сюрейя предлагал оставить в авиации традиционное деление «рота — взвод». В роте должно было быть два взвода, а в каждом взводе — два самолета. Была определена и численность личного состава авиационной роты — 34 человека, в том числе командир роты в звании капитана, 4 пилота в лейтенантских званиях, по 1 механику — унтер-офицеру и по 2 рядовых на каждый самолет, по 2 рядовых на каждый из 6 автомобилей транспортного обеспечения роты — всего 12 человек, 1 ездовой к лошади с водовозной повозкой, 4 рядовых для обслуживания 2 автомобилей, перевозящих мелкие грузы. Таким образом, в роте предполагалось иметь 4 самолета и 8 автомобилей.

25 сентября 1912 года военная авиационная школа Османской империи начала подготовку офицеров для нужд военной авиации страны. Так в Турции появилось первое учебное заведение, готовящее специалистов для национальных военно-воздушных сил. Согласно директиве турецкого Генерального штаба, в состав школы включались: 1) командование школы, 2) офицеры — инструкторы, 3) технические специалисты, 4) караульное подразделение, 5) мастерские, 6) лазарет, 7) склады инструментов и оборудования школы, 8) подземное бензохранилище, 9) самолеты, 10) автомобили, 11) авиационные ангары, 12) взлетно-посадочная полоса. Планировалось в течение года осуществлять три выпуска летчиков. Курс подготовки составлял три месяца, а численность набора — 10-12 офицеров. Подготовку унтер-офицерского состава и рядовых было решено осуществлять в авиационных ротах. Были уточнены и штаты управления и обеспечения школы.

На школу полагался следующий штат управления: 1 начальник школы в звании майора или полковника, 1 заместитель начальника школы — капитан, 4 преподавателя в званиях от младшего лейтенанта до капитана, имеющие квалификацию летчика, 1 врач — майор, 1 младший врач — капитан, 1 помощник руководителя — главный сержант, 1 секретарь, 1 писарь — сержант, 1 писарь — ефрейтор, 1 аптекарь, младший медицинский персонал — 1 ефрейтор и 3 рядовых. Технические подразделения были укомплектованы следующим образом: 1 начальник мастерских — капитан, 1 инструктор — младший лейтенант, 1 сержант, 1 чертежник, 16 рабочих — рядовых и 13 чернорабочих — рядовых, 3 повара — рядовых, 6 водителей — рядовых, 2 водовоза — рядовых, 1 начальник склада — лейтенант или капитан, 1 помощник начальника склада — младший лейтенант. Караульное подразделение школы по численности соответствовало взводу и имело следующий состав: 1 начальник группы охраны — капитан, 1 помощник начальника группы охраны — лейтенант, 2 сержанта, 4 ефрейтора и 40 рядовых.

В авиационной роте были созданы следующие штатные должности: 1 командир роты — старший капитан, 4 летчика — в званиях от лейтенанта до капитана, 1 врач — капитан, 1 аптекарь — младший лейтенант, 1 старший стрелок — главный сержант, 1 помощник главного сержанта, 4 бортстрелка — сержанта, 4 ефрейтора — механика, 1 фельдшер — ефрейтор, 1 столяр — ефрейтор, 1 шорник — ефрейтор, 1 слесарь — ефрейтор, 1 водовоз — рядовой, 1 горнист — рядовой, 1 повар — рядовой, 7 вестовых — рядовые, 30 рабочих и механиков для обслуживания самолетов — рядовые, 24 возницы — рядовые, 2 возницы — сержанта и 4 возницы — ефрейторы.

Таким образом, 1912 год стал отправной точкой в истории формирования турецкой военной авиации. В этом же году численность самолетов, приобретенных Османской империей в европейских странах, была доведена до 15 штук. Первыми самолетами, приобретенными для нужд османской авиации, как мы уже писали выше, были одноместный и двухместный самолеты Deperdussin, доставленные из Франции. Затем были приобретены самолеты Bleriot различных модификаций — два двухместных самолета XI-b, три двухместных самолета XI-2, три одноместных учебных самолета Pingouin. Кроме того, Османская империя приобрела и семь самолетов серии REP. Эти самолеты были разработаны французским авиаконструктором Робером Эно-Пельтри — одним из самых известных воздухоплавателей того времени. В 1910 г. Эно-Пельтри создал собственную авиастроительную фирму, но значительного коммерческого успеха так и не добился. Продажа семи самолетов в Османскую империю стала для него едва ли не главным успешным предприятием.

Рассказывая о первых двух годах становления турецкой военной авиации, нельзя обойти вниманием и развернувшуюся как раз в 1911-1912 гг. Итало-турецкую войну. В октябре 1911 г. итальянский десант высадился в Триполитании (Ливия). Впервые в истории авиации для разведки и бомбардировки вражеских позиций итальянская сторона применила свои военные дирижабли. 23 октября 1911 г. итальянский пилот произвел разведку расположения турецких войск с воздуха, а 24 октября итальянские дирижабли сбросили бомбы на турецкие сухопутные части. Войска Османской империи пытались вести огонь по самолетам с земли и, кстати говоря, не всегда безуспешно. Туркам удалось сбить самолет лейтенанта Манзини, а затем захватить самолет капитана Мойзо. Итало-турецкая война в Северной Африке продолжалась до 18 октября 1912 года. К этому времени османская военная авиация только начинала формироваться, поэтому Стамбул не мог использовать несколько имеющихся в его распоряжении самолетов в боевых действиях. Тем более, что на вооружении османских войск в Северной Африке самолетов не было. Власти Османской империи пытались купить самолеты во Франции и доставить их в Ливию через Алжир, но эта попытка оказалась неудачной, поэтому Итало-турецкая война 1911-1912 гг. в ее авиационном аспекте была односторонней — потенциал авиации смогла применять только Италия. Более активно Османская империя смогла обеспечить участие своей авиации в Балканской и Первой мировой войнах, но это — тема для отдельного материала.

Итало-турецкая война 
Основная статья: Итало-турецкая война

В 1911 году Королевство Италия вторглось в Триполитанский вилайет (современная Ливия ) Османской империи , впервые в истории авиации используя самолеты для разведки и бомбардировки (23 октября 1911 года итальянский пилот пролетел над османскими линиями для разведки). ; а на следующий день итальянские дирижабли сбросили бомбы на наземные цели, что стало первым эффективным применением авиации в бою.)

Османские войска открыли огонь по итальянскому самолету 15 декабря 1911 года. Первым погибшим во время войны самолетом стал лейтенант Манзини сразу после взлета 25 августа 1912 года, а первым захваченным самолетом был самолет капитана Мойзо 10 сентября. 1912 г.

Когда Италия вторглась в Триполитанский вилайет, Османская армия не была готова использовать в бою свои немногочисленные новые самолеты. У османов было очень мало войск в Северной Африке, и они противостояли итальянцам в основном организованной местной арабской милицией (огромному итальянскому морскому десантному отряду численностью 150 000 солдат  пришлось противостоять 20 000 бедуинов  и 8 000 турок  ) . Британское правительство, которое де-юре контролировало в военном отношении османские провинции Египта и Судана после восстания Ураби в 1882 году, не позволяло османскому правительству направить дополнительные войска в Ливию через Египет. Были попытки закупить самолеты у Франции и отправить их в Ливию через Алжир, но они не реализовались.

Балканские войны 
Османские летчики во время Балканских войн (1912–1913 гг.)
Нури-бей, один из первых османских летчиков.

Османская военная авиация впервые активно участвовала в боевых действиях во время Первой балканской войны против балканских стран Черногории , Сербии , Болгарии и Греции . Семнадцать османских самолетов использовались для разведки с сентября 1912 г. по октябрь 1913 г. Османская военная авиация из-за неопытности организации в боевых действиях первоначально потеряла некоторое количество самолетов. Однако по мере того, как летчики закалялись боевым опытом, они улучшали свои боевые навыки, и многие новобранцы подали заявки на вступление в авиационные эскадрильи.

Тем не менее, Балканская лига выиграла войну. Некоторое время спустя Болгария напала на Грецию и Сербию, чтобы начать Вторую Балканскую войну , а Османская империя объявила войну Болгарии, тем самым вернув себе часть утраченных территорий в Восточной Фракии , включая крупный город Адрианополь .

К концу Балканских войн зарождающаяся османская военная авиация уже пережила три войны и государственный переворот .

С окончанием Балканских войн начался процесс модернизации и были закуплены новые самолеты. С началом Первой мировой войны процесс модернизации резко остановился.

До Первой мировой войны 
Памятник на месте крушения возле Аль-Самра , Галилейское море
29 октября 1913 года капитан Салим-бей и капитан Кемаль-бей пролетели над Мраморным морем ; а 18 ноября 1913 года Белкис Шевкет Ханым, член Общества защиты прав женщин ( Mudafaa-i Hukuki Nisvan Cemiyeti ), летела на самолете, пилотируемом Фетхи Беем, став первой турецкой женщиной-пассажиром самолета.

Стамбульско- Каирская экспедиция 1914 г. 
После Балканских войн правительство Османской империи предприняло престижную экспедицию по владениям империи. Многоэтапный полет четырех монопланов ВВС из Стамбула в Каир и Александрию в Египте преодолеет расстояние почти 2500 км (1600 миль). Самолеты вылетели из Стамбула из авиационной школы в Агиос-Стефанос (современный Ешилкёй)  8 февраля, в каждом из них было по два летчика.

Самолет первой группы, Blériot XI , разбился 27 февраля на участке полета из Дамаска в Иерусалим в Аль-Самре у Галилейского моря , в результате чего погибли пилот лейтенант ВМС ( османский турецкий : Bahriye Yüzbaşısı ) Фетхи-бей и его штурман, артиллерист First . Лейтенант ( османский турецкий : Topçu Mülazım-ı Ula ) Садык Бей. Самолет второй группы, Deperdussin B , разбился 11 марта в Средиземном море недалеко от Яффо вскоре после взлета. АртиллерияМладший лейтенант ( османский турецкий : Topçu Mülazım-ı Saniye ) Нури-бей был убит, а другой летчик, Исмаил Хакки-бей, пережил аварию.

Все три жертвы были преданы земле в Дамаске. На месте крушения у Галилейского моря установлен памятник.  Еще один мемориальный памятник был установлен в Стамбуле .

Первая мировая война

Структура и организация 
Эскадрильи османской авиации начали Первую мировую войну под непосредственным контролем Управления Верховного военного командования ( Başkomutanlık Vekâleti ).  Из-за стоимости самолетов это было небольшое подразделение. Он останется там на время войны, никогда не становясь отдельным корпусом, как в других армиях Первой мировой войны. Вместо этого он распределялся небольшими отрядами по армии или корпусу, которые руководили тактическим использованием самолетов. Из-за примитивной логистики подразделения были небольшими.

Между тем, в июне 1914 года Османский флот открыл Военно-морскую авиационную школу ( Бахрие Тайяре Мектеби ) в Сан-Стефано.

Halberstadt D.III из османской 15-й истребительной эскадрильи во время кампании Галлиполи

В 1915 году в Османскую империю приехали некоторые немецкие офицеры, такие как Ганс Иоахим Буддекке , а некоторые османские офицеры отправились в Германию для летного обучения. Сам Баддеке добился определенных успехов в полетах на османских союзников Германии, одержав четыре подтвержденных и семь вероятных побед (с конца 1915 г. по лето 1916 г.) во время полетов в составе османских авиационных эскадрилий.

К концу 1915 года для управления османской военной авиацией были созданы два управления. 13-е отделение входило в состав Османского генерального штаба; 9-е отделение входило в состав канцелярии военного министра.

К 1916 году растущие военно-воздушные силы насчитывали 81 пилота и наблюдателя и около 90 самолетов. В конце концов Германия передаст Османской империи 460 самолетов; около 260 отправились в османские части, а остальные остались в немецких частях. Около 400 немецких авиаторов служили в османских войсках.

К концу войны османские авиационные эскадрильи превратились в попурри из примерно 200 поставленных, закупленных и захваченных самолетов из Германии, Франции, России и Великобритании. Даже общее перечисление было ошеломляющим: семь типов « Альбатросов » ; четыре типа Фоккеров ; три типа готов ; по два типа Румплера и Кодрона ; плюс серии LVG B , Halberstadts , Pfalzes , Voisins , DeHavillands , Nieuports , Bristol Scout , Farman , Morane-Saulnier L Parasol иГригорович Г.5 .

Были предприняты усилия по реорганизации османских авиационных эскадрилий, но это закончилось в 1918 году с окончанием Первой мировой войны и оккупацией Стамбула союзными войсками 13 ноября 1918 года.

Операции 
Рейс Стамбул-Каир 1914 г., слева направо: Садык-бей, Исмаил Хакки-бей, Фетхи-бей и Нури-бей.
Веджихи Хюркуш был первым гражданским летчиком Турции.

В августе 1914 г. османская военная авиация имела восемь самолетов, предназначенных для боевых действий, и четыре в летной школе в Сан-Стефано; из шести действующих самолетов два были отправлены в восточную Анатолию, а остальные остались в летной школе.

Майор Эрих Серно прибыл в январе 1915 года в сопровождении штаба из двенадцати человек.  Эрих Серно убедил османское военное руководство дать пилотам особую форму (крылатый полумесяц и звезда на шляпах). . Позже был доставлен другой немецкий летный персонал. Увеличение стало настолько экстремальным, что один из семи отрядов, сформированных к концу 1915 года, был полностью немецким, хотя и носил османскую форму. Всего османский персонал в этих семи отрядах составлял 11 наблюдателей и семь армейских пилотов, три морских пилота и три гражданских пилота.

Важнейшей операцией отрядов османской авиации в 1915 году было наблюдение за высадкой в ​​Галлиполи. Это выполняли два отряда, которые впоследствии были усилены. Османские самолеты из Гелиболу (Галлиполи) также атаковали военно-морские объекты и базы союзников и Греции по всей северной части Эгейского моря.

В конце 1915 г. эскадрильи османской авиации были развернуты на фронтах Галлиполи , Месопотамии , Западной Фракии, Стамбула и Кавказа .

Размер флота достиг своего пика в декабре 1916 года, когда в эскадрильях османской авиации было 90 самолетов.

29 июля 1918 г. «авиационные эскадрильи» были преобразованы в «Генеральную инспекцию ВВС» ( Kuva-yi Havaiye Müfettiş-i Umumiliği

Летом 1918 года Палестинская бригада Королевских ВВС и Австралийский летный корпус оказали давление на османские и немецкие разведывательные и боевые авиационные отряды в Палестине. Османские силы, которым не хватало информации для отражения наступления Алленби вокруг Мегиддо , оказались под сильным воздушным налетом, отступая от своего бегства.

С подписанием Мудросского перемирия 30 октября 1918 года османской военной авиации фактически пришел конец. На момент перемирия османская военная авиация насчитывала около 100 пилотов; 17 наземных авиаотрядов (по 4 самолета) ; и 3 роты гидросамолетов (по 4 самолета в каждой); всего 80 самолетов.